Marullo ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Marullo di Condojanni (* 1946), italienischer Hochschullehrer, Großkanzler des Malteserordens
Giuseppe Marullo (ca. 1605-1610–1685), italienischer Maler der Schule von Neapel
 Louis Marullo (* 1954), US-amerikanischer Heavy-Metal-Sänger, siehe Eric Adams (Musiker)
 Michael Marullus (um 1458–1500), humanistischer Gelehrter, lateinischer Dichter und Soldat griechischer Herkunft
 Sergio Marullo di Condojanni (1918–1988), italienischer Jurist und Politiker
 Vittorio Marullo di Condojanni (1907–1982), von 1978 bis 1980 der Großkanzler und somit Außenminister des Malteserordens